Угол — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Богородского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Верхнераменское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Верхнераменский сельсовет.

Расстояние до районного центра Устья по автодороге — 68,5 км, до центра муниципального образования Богородского по прямой — 17 км. Ближайшие населённые пункты — Ломово, Малая Гора, Никифоровская, Сенская.

По переписи 2002 года население — 19 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 Угол в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района